Les Licinii Calvi sont des membres d'une branche de la gens des Licinii.

 Publius Licinius P. f. P. n. Calvus Esquilinus, tribunus militum consulari potestate en -400 ;
 Publius Licinius P. f. P. n. Calvus Esquilinus, fils du précédent, tribunus militum consulari potestate en -396, remplace son père élu une seconde fois mais qui décline l’offre à cause de son grand âge
 Caius Licinius Calvus, le premier plébéien élu magister equitum en -368.
 Caius Licinius C. f. P. n. Calvus, surnommé Stolon, un des deux tribuns de la plèbe qui ont proposé les lois licinio-sextiennes, et qui est consul en 364 et 361 av. J.-C.
 Caius Licinius Macer Calvus, poète du .